Klee (Клее, с нем. — клевер) — поп-группа из Германии.

Состав группы 
 Сьюзи Керстгенс
 Том Дайнинге
 Стен Сервес

История группы 
В 1990-х Том Дайнингер, Стен Сервес и Сьюзи Керстгенс образовали группу Ralley, но по воле случая в 2002 году они на время прекратили деятельность и образовали группу Клее. Такое название было вдохновлено работами Пауля Клее (по словам Сьюзи Керстгенс), и так же 4-хлистный клевер, как известно, является символом удачи.

Со сменой названия группа слегка изменила своё звучание с гитарной музыки на электропоп.

В 2002 году песня «Erinner dich» была представлена с первого альбома Клее «Unverwundbar». Она попала в чарт Германии Топ-100 под номером 94 и продержалась там неделю.

В октябре 2004 года вышел второй альбом «Jelängerjelieber». Первый сингл «2 Fragen» сделал группу известной в ТВ- и радиоротации. В ноябре 2004 года Сара Куттнер (MTV) представила широкой публике песню «Gold». В феврале 2005 года Клее приняли участие в Bundesvision Song Contest и исполнили «Gold» от Саар и заняли 10-е место. До сих пор «Gold» является самой известной песней группы, которая так же стала главнй темой рекламы одного из парфюмов Givenchy. Она заняла 54-е место в немецком Топ-100 и всего была 9 недель в чартах. «Jelängerjelieber» вышел в США в июле 2006 под названием «Honeysuckle». С этого альбома синглами стали 3 композиции: «Für alle, die» («This is for Everyone»), «Tausendfach» («A thousand ways») и «Gold». 4-го августа 2006 года увидел свет третий альбом Клее «Zwischen Himmel und Erde» и занял 17-е место в чартах.

7 июля 2006 года вышел сингл «Die Stadt» и занял 55-е место на первой же неделе.

На альбоме «Zwischen Himmel und Erde», с live-вставками, усиленными ударными и басами, роковое звучание вновь стало превалирующим.

Концерты 
Клее часто дают живые выступления, например, в 2005 году они 120 раз выходили на сцену. Их выступления варьируются от небольших аудиторий до разогрева на больших концертах таких групп, как The Wedding Present и Nena. Группа обычно добавляет к постоянному составу ещё одного басиста и перкуссиониста, и поэтому их живые выступления имеют гораздо более сильное роковое звучание, чем их студийные работы.

Тексты песен 
Большая часть песен Клее написана тремя основными участниками группы, но при написании некоторых работ группа сотрудничала с известным композитором Томом Лива. Их тексты обращаются к глубоким чувствам, возникающим в людских отношениях. Тексты Клее смешивают реальный мир и мир фантазий, в которых перемежаются желания и конфликты.

Дискография

Альбомы 
 2002: Unverwundbar
 2004: Jelängerjelieber
 2005: Jelängerjelieber (Live Edition 2CD-Package)
 2006: Honeysuckle (англоязычная версия альбома Jelängerjelieber)
 2006: Zwischen Himmel und Erde
 2006: Zwischen Himmel und Erde (Limited Deluxe Edition" with Bonus Concert DVD)
 2008: Berge Versetzen
 2011: Aus Lauter Liebe

Синглы 
 2002: Erinner dich
 2003: Lichtstrahl
 2003: Nicht immer aber jetzt
 2004: 2 Fragen
 2005: Gold
 2005: Tausendfach
 2005: Für alle, die
 2006: Die Stadt
 2006: Liebe mich Leben
 2007: Dieser Fehler
 2008: Zwei Herzen
 2008: Berge versetzen
 2011: Willst Du bei mir bleiben

Ссылки 
 KLEE’s Official Website (на немецком)
 Independent KLEEsite (на немецком)
 Suzie Kerstgens (немецкая индипедия)

Поп-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году